Walujew ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Sergejewitsch Walujew (* 1973), russischer Boxer
 Pjotr Alexandrowitsch Walujew (1815–1890), russischer Staatsmann und Schriftsteller
 Wladimir Prokofjewitsch Walujew (* 1947), russischer Admiral